Petalomium lancetochaetosus  — вид мирмекофильных клещей рода Petalomium из семейства Neopygmephoridae (секция Heterostigmata, инфраотряд Eleutherengona). Украина: Одесская область, Хмельницкая область.

Описание 
Микроскопического размера клещи (длина 0,2 — 0,3 мм). Гнатосома полуокруглая, сверху с 2 парами гладких щетинок. Все спинные щитки гладкие. Хетотаксия ног сходная с таковой у вида Petalomium crinitus. Ноги 4-й пары очень длинные. Бесцветные или бледно-жёлтые. Вид  найден на муравьях Lasius umbratus.

Примечания 

Тромбидиформные клещи
Животные, описанные в 1974 году
Мирмекофилы
Паукообразные Европы
Эндемики Украины